Eskenazi es un apellido, derivado del término Asquenazí, que refiere aun subgrupo del judaísmo, puede hacer referencia a:

 Roza Eskenazi (1890 - 1980); fue una famosa cantante griega de "Rembetikó" y música tradicional griega.
 Enrique Eskenazi (1925), empresario argentino.
 Mario Eskenazi (1945), es un diseñador gráfico argentino.
 Yaco Eskenazi (1979), es un presentador de televisión, exmodelo, actor y exfutbolista peruano.
 Agustina Sol Eskenazi (1993), es una extenista argentina.